

Кокпекти — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Кокпекти — село, Кокпектинський район, Абайська область